Sezon 2011/2012 jest 73. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej i czternastym rozgrywanym pod nazwą "Kategoria Superiore". Sezon rozpoczął się 10 września 2011 roku, a zakończy 12 maja 2012 roku. Tytuł obroniła drużyna , dla której jest to trzeci tytuł w historii.

Liga, w porównaniu do poprzedniego sezonu, została zwiększona z dwunastu do czternastu drużyn.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=5 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki 
W Albanii rozgrywa się dwie rundy spotkań piłkarskich. Wszystkie drużyny grają ze sobą mecz jako gospodarz i rewanż na wyjeździe, w sumie 26 meczów.

Baraże o Kategorię Superiore 
Według obowiązującego regulaminu rozgrywek do baraży przystąpią drużyny: zespół, który zajął 10. miejsce w Kategorii Superiore (przeciwko drużynie, która zajęła 5. miejsce w Kategoria e Parë), zespół, który zajął 11. miejsce w Kategorii Superiore (przeciwko drużynie, która zajęła 4. miejsce w Kategoria e Parë) oraz drużyna z 12. miejsca w Kategorii Superiore (przeciwko drużynie z 3. miejsca w Kategorii e Parë).

Strzelcy 
Stan na 12 maja 2012

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w Albanii
2012 w Albanii